Onderdistrict in Indonesië
 Larangan (Tangerang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Bantam
 Larangan (Brebes), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Midden-Java
 Larangan (Pamekasan), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Larangan (Pagentan), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Larangan (Pengadegan), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Larangan (Tambakromo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Larangan (Candi), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Larangan (Lohbener), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java